Алтынбек Аскарович Максутов (род. , Казарман, Тогуз-Тороуского района Киргизская ССР) — актер театра, режиссер, политический деятель Кыргызстана.. Народный артист Кыргызской Республики (2019).

Биография 
Алтынбек Аскарович Максутов родился  в селе Казарман Тогуз-Тороузского района Джалал-Абадской области.

Образование 
 1989 — 1993 гг. Московская Высшая театральная школа имени М. С. Щепкина; (артист художественно-самодеятельной группы; актёр театра; актёр театра в категории «Мастер сцены»; музыкант духового инструмента фольклорно-этнографической группы «Саамал»; помощник режиссёра; режиссёр театра; главный режиссёр Кыргызской Национальной филармонии им. Т.Сатылганова;)
 1996 — 2000 гг. Среднее специальное музыкальное училище им. М.Куренкеева г. Бишкек;
 1999 — 2002 гг. Курс по прикладному искусству под руководством мастера Акжола Акботоева г. Бишкек;
 2004 — 2005 гг. Режиссёрский курс по средней Азии и Казахстан под руководством Марка Вайла г. Ташкент.

Трудовая деятельность 
 1985 — 1988 гг. Тогуз-Тороузский районный дом культуры;
 1989 — 1989 гг. Кыргызский Национальный Академический театр им Т. Абдумомунова;
 1989 — 2013 гг. Бишкекский городской драматический театр им А.Умуралиева; — (актер второй, первой и высшей категорий, ведущий мастер сцены, режиссёр-постановщик)
 2004 — 2014 гг. Творческое объединение «Макал-Арт» руководитель;
 2014 — 2016 гг. Министр культуры, информации и туризма Кыргызской Республики
 с 2014 г. Общественный фонд «Макал-Арт» президент;

Режиссёрские работы 
 2010 г. — концертная программа «Машина времени» БГДТ им. А.Умуралиева Производство фильмов-концертов.
 2010 г. — Проект по принятию Конституции «Ыр-Кесе».
 2010 г. — «Айлампа» БГДТ им. А.Умуралиева.
 2011 г. — Концерт Э.Абдыжапарова «Музыкальная исповедь».
 2011 г. — Юбилейный концерт «70-летие кино» Кыргызфильм им. Т.Океева.
 2011 г. — «Курманжан Датка» БГДТ им. А.Умуралиева
 2012 г. — Первый Международный фестиваль войлока «Кийиз Дуйно».
 2012 г. — Концертная программа фольклорной группы «Саамал».
 2013 г. — Второй Международный фестиваль войлока «Кийиз дуйно II».
 2013 г. — Презентация фильма-концерта «Кыз узатуу каадасы».
 2013 г. — Презентация фильма-концерта «Коонорбос казына» Токтобека Асаналиева.
 2014 г. — Концерт «К женскому дню „Сборник звезд“».
 2014 г. — Концерт — Реквием «Жусуп Мамай».
 2014 г. — Концерт, посвящённый 70-летию КГМА.
 2014 г. — Юбилейный концерт акына Элмирбека Имналиева.
 2014 г. — Концерт, посвящённый 90-летию Министерства финансов КР.
 2014 г. — Юбилейный концерт народной артистки КР Гулсун Мамашовой «Омур Сызыгы».
 2014 г. — Концерт Гульнур Сатылгановой «Керемет Дуйно».
 2014 г. — Проект «Этногородок» на пастбище Кырчын в рамках Первых Всемирных игр кочевников.
 2018 г. — Театрализованное представление об эпохе Кыргызского великодержавия «Золотой век кочевников» на пастбище Кырчын в рамках III — Всемирных игр кочевников
 2018 г. — Открытие и закрытие Третьих Всемирных Игр кочевников

Производство фильмов-концертов 
 2003 г. — Юбилейный фильм-концерт, посвященный 10-летию БГДТ имени А.Умуралиева «Коктом»;
 2013 г. — Мюзикл «Коонорбос казына» Токтобека Асаналиева;
 2014 г. — Фильм-концерт «Онор ыйык откондордун мурасы» посвященный 150-летию Токтогула Сатылганова.
 2014 г. — Художественный короткометражный фильм «Арстанбектен алп саптар» Омурзак Кайыпов (длительность 13 минут).

Участие в международных фестивалях 
 1996 — г. Львов (Украина) — «Золотой лев»;
 1996 — г. Москва (Россия) — Декада Кыргызской культуры в театре МХАТ им. А.Чехова;
 1997 — г. Сибиу (Румыния) — «Мир через культуру»;
 2000 — г. Любляно (Словения) — «Эксперимент»;
 2001 — г. Париж (Франция) — гастроли кыргызско-французский проект спектакля «Золотое руно»;
 2002 — г. Бишкек — «Жибек жолу»;
 2003 — г. Бишкек — «Арт ордо» — спектакли «Трижды три желанья» (БГДТ) и «Керээз» (театр «Сахна»);
 2003 — г. Ташкент (Узбекистан) — «Хрустальное платье»;
 2004 — г. Астана (Казахстан) — Фестиваль уличных театров;
 2004 — г. Баку (Азербайджан) — Фестиваль тюрко-язычных народов;
 2005 — г. Улан-Батор (Монголия) — Фестиваль уличных театров;
 2007 — г. Врослав (Польша) — «Врове фестиваль»;
 2009 — г. Казань (Татарстан) «Нооруз 9»;
 2010 — Хакасия — Международный фестиваль «Чыр Чаян»;
 2011 — г. Клайпеда (Литва) «Фестиваль уличных театров»;
 2012 — Кыргызстан, Ыссык-Кол. Первый Международный фестиваль войлока «Кийиз Дуйно»;
 2013 — Кыргызстан, Ыссык-Кол. Второй Международный фестиваль войлока «Кийиз Дуйно»;
 2013 — Кыргызстан, Открытие и Закрытие Кинофестиваля «Кыргызстан страна короткометражных фильмов».

Награды 
 2003 — «Арт ордо» — грамота «За лучшее партнерство»;
 2004 — Почётная грамота Министерства культуры и информации;
 2005 — Золотой диплом Правительства КР для молодежи за спектакль «Последний вечер Юсуфа»;
 2012 — Почётная грамота «The Christensen Fund» за организацию международного фестиваля «Кийиз»;
 2013 — Почетная грамота ОФ «Мурас» за большой вклад в развитие национальной культуры;
 2014 — Грамота Международной организации тюркской культуры
 2014 — Почётный знак «За заслуги в развитии культуры и искусства» (27 ноября 2014 года, Межпарламентская ассамблея СНГ) — за значительный вклад в формирование и развитие общего культурного пространства государств — участников Содружества Независимых Государств, реализацию идей сотрудничества в сфере культуры и искусства.
 2016 — Орден «Манас» III степени
 2019 — Народный артист Кыргызской Республики

Личная жизнь 
Жена — Таалайкан Абазовна.  Заслуженная артистка Кыргызской Республики. Трое детей.

Ссылки 
 Министерство культуры Кыргызской Республики
 Всемирные Игры Кочевников 2018

Примечание 

Министры Киргизии
Действующие руководители государств
Народные артисты Киргизии